Серге́й Ви́кторович Кулико́в (род. 26 июля 1970, Архангельск, СССР) — российский историк, специалист в области политической, социальной и сравнительной истории России XIX—начала ХХ вв. Кандидат исторических наук. Один из авторов «Большой Российской энциклопедии» и энциклопедии «Государственный совет Российской империи. 1906—1917»

Биография 

Родился 26 июля 1970 года в Архангельске.

В 1985—1988 годах в газетах «Балтийский луч» и «Ленинградская правда» публиковал статьи, посвящённые истории городов Ломоносов и Ленинград.

В 1988—1995 годах учился на факультете социальных наук Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена.

В 1995—1997 годах — младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела библиографии и библиотековедения Библиотеки РАН.

В 1995—1999 годах учился в аспирантуре Санкт-Петербургского филиала Института истории РАН.

В 1996—1999 годах — слушатель факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В 1998—2002 годах преподавал на кафедре историко-правовых дисциплин Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

В 1999 году под научным руководством кандидата исторических наук, доцента Б. Б. Дубенцова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических наук по теме «Высшая бюрократия России в годы Первой мировой войны (июль 1914 — февраль 1917)» (специальность 07.00.02 — отечественная история).

С августа 1999 года по настоящее время работает в Санкт-Петербургского института истории РАН, где до декабря 1999 года был исполняющим обязанности младшего научого сотрудника отдела новой истории России, с декабря 1999 года — младшим научым сотрудником, с июня 2004 года — научным сотрудником и с февраля 2006 года — старшим научным сотрудником отдела новой истории России. В 2000—2009 годах также являлся учёным секретарём отдела новой истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

С 2003 года — преподаватель Северо-Западного государственного заочного технического университета.

В 2005—2011 годах читал лекции в Университете «Санкт-Петербург». 

Автор более 150 научных трудов.

Научные труды

Монографии 
 Основные источники по истории России конца XIX — начала XX в. СПб., 2000 (соавтор: Ганелин Р. Ш.)
 Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914—1917). Рязань, 2004.
 Глава 4. Венец премьерства графа С. Ю. Витте. Подготовка Основных государственных законов 23 апреля 1906 г. (по новым документам) // С. Ю. Витте — экономист, политик, дипломат. / Под. ред. д.э.н. С. Д. Бодрова. М.: «Культурная революция», 2015. С. 80-132.

Статьи 
 на русском языке

 «Министерская чехарда» в России периода Первой мировой войны. Хроника событий (июль 1914 — февраль 1917) // Из глубины времен. 1994. — Вып. 3;
 Причины «переотречения» Николая II // Россия в 1917 г. Новые подходы и взгляды. Сборник научных статей. — Вып. 3. — СПб., 1994;
 Берлинский «Руль» и Рейхенгалльский съезд (монархическая эмиграция в оценке политических оппонентов) // Русские в Германии (1914—1933). Сб. науч. ст. — СПб., 1995;
 Совет министров в дни Февральской революции // Революция 1917 г. в России: Сб. науч. ст. — СПб., 1995;
 Социальный облик высшей бюрократии России накануне Февральской революции // Из глубины времен. 1995. — Вып. 5;
 Временное правительство: кадровые перестановки (март-октябрь 1917) // Из глубины времен. 1996. — Вып. 7;
 Высшая царская бюрократия как элемент социальной структуры предреволюционного Петрограда // Петербургские чтения-96. Мат-лы энцикл. библ. «Санкт-Петербург-2003». — СПб., 1996;
 Николай II и его министры в годы Первой мировой войны: механизмы назначения и увольнения // Личность и власть в истории России XIX—XX вв. Мат-лы науч. конф. — СПб., 1997;
 Политическая дифференциация членов Государственного совета в годы Первой мировой войны (август 1915 — февраль 1917) // Из глубины времен. 1997. — Вып. 9;
 IV Государственная дума и формирование высшей исполнительной власти в годы Первой мировой войны (июль 1914 — февраль 1917) // Россия в XIX—XX вв. — СПб., 1998;
 Временное правительство и высшая царская бюрократия // The Soviet and Post-Soviet Review. 1999. Vol. 24. — Nos. 1-2;
 Высшая царская бюрократия и Императорский двор накануне падения монархии // Из глубины времен. 1999. — Вып. 11;
 Граф С. Ю. Витте и П. А. Харитонов: эпизод из истории создания Основных государственных законов 1906 г. // С. Ю. Витте — выдающийся государственный деятель России. Материалы науч. конф. — СПб., 1999;
 Куликов С. В., Дубенцов Б. Б. Социальная эволюция высшей царской бюрократии во второй половине XIX—начале XX в. (Итоги и перспективы изучения) // Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX—XX вв. — СПб., 1999;
 Император Николай II в годы Первой мировой войны // Английская набережная, 4. Ежегодник С.-Петербургского научного общества историков и архивистов. — СПб., 2000;
 Правительственный либерализм и образование Прогрессивного блока // На пути к революционным потрясениям. Из истории России вторая пол. XIX—нач. XX в. Кишинев-СПб., 2000;
 Практика пополнения состава членов Государственного совета по назначению в 1906—1917 гг. // Проблемы социального и гуманитарного знания. Сб. науч. раб. — Вып. 2. — СПб., 2000;
 Власть науки и наука власти в России нач. ХХ в. // Россия XXI. 2001. — № 5-6;
 Назначение Бориса Штюрмера председателем Совета министров: предыстория и механизм // Источник. Историк. История. Сб. науч. раб. — Вып. 1. — СПб., 2001;
 «Необычайно презрительное отношение к самой промышленности и торговле». Придворные и предприниматели в нач. ХХ в. // История глазами историков. — СПб.-Пушкин, 2002;
 Придворный штат и частное предпринимательство в начале ХХ в. // Страницы российской истории. Проблемы, события, люди. — СПб., 2003;
 Царская бюрократия и научное сообщество в нач. ХХ в.: закономерности и типы отношений // Власть и наука, ученые и власть: 1880-е — начало 1920-х гг. Мат-лы межд. науч. колл. — СПб., 2003;
 Государственная дума Российской империи: политическое измерение ораторских ристаний (1906—1907) // Ораторы России в Государственной думе (1906—1917). В 2-х тт. — СПб., 2004. Т. 1. (1906—1907); Т. 2. (1907—1917);
 Государственно-правовой дискурс, императорское правительство и думская оппозиция в начале ХХ в. // Власть, общество и реформы в России (XVI—начало XX в.). — СПб., 2004;
 К предыстории Гражданской войны в России. высшие военные власти Петрограда 23 — 28 февраля 1917 г. // Гражданские войны в истории человечества: общее и частное. Екатеринбург, 2004;
 Камарилья и «министерская чехарда». Соотношение вербальных и бюрократических практик в позднеимперской России // Новая политическая история. Сб. науч. раб. — СПб., 2004;
 Русские немцы в составе Императорского двора и высшей бюрократии: коллизия между конфессиональной и национальной идентичностями в начале ХХ в. // Немцы в государственности России. — СПб., 2004;
 «Справедливое возмездие государю». Назначенные члены Государственного совета в конце февраля — начале марта 1917 г. // Государственная власть и общественность в истории центрального и местного управления России: Сб. ст. — СПб., 2004;
 Непризнанный реформатор — Б. В. Штюрмер // Знаменитые и известные бежечане. — Вып. 3. — М., 2005;
 Совет министров и Прогрессивный блок во время падения монархии // Нестор. 2005. — № 7. Технология власти;
 Бюрократические вариации на оппозиционную тему: источники Основных государственных законов 1906 г. // Проблемы российской истории. — М.; Магнитогорск, 2006. — Вып. 6;
 «В самых лучших отношениях»: бюрократическая элита и Временное правительство // Отечественная история и историческая мысль в России XIX—XX вв. — СПб., 2006;
 Петроградское офицерство 23—28 февраля 1917 г. Настроения и поведение // Новый Часовой. 2006. — № 17-18;
 Центральный военно-промышленный комитет и Февральская революция 1917 г. К вопросу о соотношении факторов организованности и стихийности // Власть, общество и реформы в России: история, источники, историография. — СПб., 2007;
 «Вполне присоединились к новому правительству…». Великие князья как участники революции (февраль—март 1917 г.) // Страницы истории: Сб. науч. ст. — СПб., 2008;
 Николай II и Государственная дума: неизвестные планы и упущенные возможности // Таврические чтения-2007. Актуальные проблемы истории парламентаризма: Сб. науч. ст. — СПб., 2008;
 Граф И. И. Толстой и реформа Императорской Академии художеств 1893—1894 гг. // Во главе Императорской Академии художеств… Граф И. И. Толстой и его корреспонденты. 1889—1898. — М., 2009;
 Император Николай II как реформатор: к постановке проблемы // Российская история. 2009. — № 4;
 Наука — служанка политики? Или О чем не написал Макс Вебер // Власть, общество и реформы в России в XIX—начале XX в.: исследования, историография, источники. — СПб., 2009;
 Николай II и парламентаризм (1906—1917) // Таврические чтения-2008. Актуальные проблемы истории парламентаризма: Сб. науч. ст. — СПб., 2009;
 Основные государственные законы 1906 г.: конституция настоящая или мнимая? // Гражданское общество и правовое государство как факторы модернизации российской правовой системы. Материалы межд. науч.-теор. конф. В 2-х ч. — СПб., 2009. Ч. 1;
 Была ли «столыпинской» столыпинская аграрная реформа? // Университетский историк. Альманах. — Вып. 7. — СПб., 2010;
 Народное представительство Российской империи (1906—1917 гг.) в контексте мирового конституционализма начала XX в.: сравнительный анализ // Таврические чтения — 2009. Актуальные проблемы истории парламентаризма в России (1906—1917 гг.). — СПб., 2010;
 Государственная дума и Государственный совет в проектах Основных законов П. А. Харитонова, А. П. Саломона и графа А. Ф. Гейдена (ноябрь—декабрь 1905 г.) // Таврические чтения-2010. Актуальные проблемы истории парламентаризма: Сб. науч. ст. — СПб., 2011;
 Дело Б. — М. Ржевского // Из глубины времен. 2012. — Вып. 16
 Центральный военно-промышленный комитет накануне и в ходе Февральской революции 1917 г. // Российская история. 2012. — № 1.
 Социальная эволюция бюрократической элиты Российской империи в начале XX в. // Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. Сер. «Гуманитарные науки». 2012. — № 1;
 Столыпин и Николай II // Столыпин в судьбах России. Сборник науч. статей. — М., 2012
 Неизвестный этап создания первой российской конституции: вокруг и внутри Совещания высших чинов Государственной канцелярии (декабрь 1905—март 1906 г.) // Journal of Modern Russian History and Historiography. 2013. Vol. 6
 К истории создания законодательной Государственной думы. Николай II, У. Т. Стэд и Манифест 17 октября 1905 г. // Таврические чтения — 2012. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. В 2-х ч. — СПб., 2013. Ч. 1
 Голландия и парламентский Петербург в 1906—1907 гг. Генеральные штаты Нидерландского королевства и законодательные учреждения Российской империи: сравнительно-исторический анализ // Санкт-Петербург—Нидерланды: XVIII—XXI вв. — СПб., 2013
 О правых, неправых и прочих // Российская история. 2014. — № 3
 Назначение Алексея Хвостова управляющим МВД: предыстория и механизм // Петербургский исторический журнал. 2014. — № 4. — С. 34-55
 Куликов С. В., Селезнёв Ф. А. Нижегородский этап карьеры А. Н. Хвостова (1910—1912 гг.) // Вопросы истории. 2015. — № 3. — С. 129—147
 Спор между «пессимистами» и «оптимистами» продолжается… // Петербургский исторический журнал. 2015. — № 1(5). — С. 259—277
 Н. Н. Покровский: царский бюрократ как «ученый во власти» // Петербургский исторический журнал. 2015. — № 3(7). — С. 40-55
 Российская империя накануне решения польского вопроса (декабрь 1916 — февраль 1917 г.) // Studia Internationalia. Материалы IV Международной научной конференции «Западный регион России в международных отношениях X—XX вв.» (1-3 июля 2015 г.). Брянск: РИО БГУ, 2015. — С. 144—151
 Камарилья и IV Государственная дума: назначение товарища председателя нижней палаты А. Д. Протопопова управляющим МВД // Таврические чтения — 2014. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Международная научная конференция, С.-Петербург, Таврический дворец, 11-12 декабря 2014 г. Сборник научных статей. Под ред. А. Б. Николаева. В 2-х ч. — СПб., 2015. Ч. 2. — С. 107—132
 Прогрессивный блок и левые фракции IV Государственной думы и Рабочая группа Центрального военно-промышленного комитета // Первая мировая война и Государственная дума. Материалы Международной научной конференции. Казань, 17-18 октября 2014 г. — М., 2015. — С. 121—135;
 Истинное начало постсоветской историографии истории Российской империи // Былые годы. 2016. — № 41-1 (3-1);
 Достойное завершение многолетнего труда // Российская история. 2016. — № 6
 От обвинительного вердикта к оправдательному приговору: династия Романовых в исторической памяти первой волны эмиграции // 400-летие Дома Романовых: политика памяти и монархическая идея. 1613—2013. Сб. статей. — СПб., 2016
 Историки-эмигранты и реабилитация Николая II // Российское научное зарубежье: люди, труды, институции, архивы. Сб. науч. трудов. — М.: Институт российской истории РАН, 2016;
 Создание Государственной думы: революция сверху или снизу? // Таврические чтения — 2015. Проблемы истории парламентаризма. Сборник статей. В 2-х кн. — СПб., 2016. Кн.1;
 «Непотопляемый Барк»: финансист и политик // Барк П. Л. Воспоминания последнего министра финансов Российской империи. Сост., вступит. статья, подгот. текста, коммент., именной указатель. В 2-х т. — М., 2016. Т.1.
 Дмитрий Трепов — петербургский генерал-губернатор и товарищ министра внутренних дел, заведующий полицией // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития. Материалы международной научно-теоретической конференции 28 апреля 2016 г. В 2-х т. — СПб., 2016. Т. 2. — С. 327—334.
 Февральская революция спустя сто лет // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. Серия «История». 2017. — № 3.
 Николай II, С. Ю. Витте и Манифест 17 октября 1905 г. // Россия и мир. Вопросы внутренней и внешней политики. Сборник статей к 85-летию Бориса Васильевича Ананьича. — СПб.: Лики России, 2017. — С. 240—255.
 Бюрократическая элита Российской империи и Великое княжество Финляндское в 1905—1906 гг.: дискуссии о государственно-правовом статусе Финляндии при подготовке Основных государственных законов // Петербургский исторический журнал. 2017. — № 1. — С. 126—141.
 Три России в революции 1917 года: взгляд историка // Моя революция. События 1917 года глазами русского офицера, художника, моряка, гимназистки, писателя, историка, сельской учительницы, служащего пароходства, революционера. — М.: Никея: Редакция «Встреча», 2017.
 «Средоточие управления и законодательства»: Мариинский дворец // 1917 год. Вокруг Зимнего. — М.: Политическая энциклопедия, 2017. — С. 56-69.
 «Мы разыграли такой пошлый фарс»: Петроградская городская дума // 1917 год. Вокруг Зимнего. — М.: Политическая энциклопедия, 2017. — С. 70-83.
 Царский министр в эпоху революции, гражданской войны и эмиграции: Н. Н. Покровский в 1917—1930 гг. // Историк. Время. Общество. Сборник трудов к 90-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН Р. Ш. Ганелина (1926—2014). — М., 2017. — С. 420—435.
 Николай II, Дмитрий Трепов и идея ответственного министерства // Таврические чтения — 2016. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. В 3-х ч. — СПб., 2017. Ч. 1. — С. 111—128.
 Куликов С. В., Николаев А. Б. Парламентская история России в трудах И. К. Кирьянова // Вестник Пермского государственного университета. 2018. — № 9. — С. 80-99.
 Кто стрелял из пулеметов? Эпизод из истории Февральской революции // Российская полиция: Три века служения Отечеству. Материалы юбилейной Международной научной конференции, посвященной 300-летию российской полиции. — СПб., 2018. — С. 300—315.

 на других языках

 «Revolutions Invariably Come from Above»: The Fall of Tsarism Through the Prism of the Elite Circulation Paradigm // Russian Studies in History. 2009. Vol. 47. No. 4;
 Emperor Nicholas II and the State Duma. Unknown Plans and Missed Opportunities // Russian Studies in History. 2012. Vol. 50. No. 4;

Энциклопедии 
 Государственный совет Российской империи. 1906—1917. Энциклопедия
 Государственный совет Российской империи. 1906—1917. Энциклопедия. М., 2008 (80 биографических статей)

 Большая Российская энциклопедия

Публикации исторических документов 

 А. В. Кривошеин и общественные деятели в годы Первой мировой войны. Письма А. И. Гучкова, А. Д. Протопопова, П. Б. Струве. Ввод. ст., подг. текста и комм. // Русское прошлое. 1994. Кн. 5
 Из истории борьбы в верхах накануне Февральской революции: новые документы. Ввод. ст., подг. текста и комм. // Русское прошлое. 1996. Кн. 6
 Последняя архивная находка? Установлено имя автора первой российской конституции, которой 6 мая 1996 г. исполнилось бы 90 лет… // Час Пик. 1996. № 93
 Новые материалы к истории создания Основных государственных законов 1906 г. Ввод. ст., подг. текста и комм. // Русское прошлое. 1998. Кн. 8
 Совет министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А. Н. Яхонтова (записи заседаний и переписка). СПб., 1999 (совм. с Р. Ш. Ганелиным, В. В. Лапиным, М. Ф. Флоринским, при участии Н. Хеймсон и Р. Уортмена)
 «Успокоения нечего ожидать». Письма князя М. М. Андроникова Николаю II, Александре Фёдоровне, А. А. Вырубовой и В. Н. Воейкову. Подгот. текста // Источник. 1999. № 1
 Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. Рассказы в стенографической записи. Рукописные заметки. В 2-х тт. СПб., 2003 (совм. с Б. В. Ананьичем, Р. Ш. Ганелиным, С. К. Лебедевым и И. В. Лукояновым)
 Институт экспертизы при создании Основных законов 1906 г. Неопубликованные документы. Вступ. ст., подг. текста и комм. // Нестор. 2004. № 4. Наука и власть
 «Нам придётся из политиков и благотворителей перестроиться в учёных и книготорговцев-издателей». Письма академика А. И. Соболевского академику И. С. Пальмову. 1914—1920 гг. Подг. текста совм. с П. В. Ильиным. Вступ. статья и комм. // Нестор. 2004. № 4
 Ораторы России в Государственной думе (1906—1917). / Сост. совм. с М. А. Буланаковой и О. А. Патрикеевой. В 2-х тт. СПб., 2004
 Записки Н. И. Туган-Барановского по некоторым, связанным с войною, вопросам внутренней политики (1914—1915). Подг. текста, вступ. ст. и комм. // Нестор. 2005. № 7. Технология власти.
 Кривенко В. С. В Министерстве Двора. Воспоминания. Подг. текста, вступ. ст. (совм. с С. И. Григорьевым) и комм. СПб., 2006;
 Благотворительность и политика: новые источники по истории отношений Земского и Городского союзов с царским правительством в 1915—1916 гг. Подг. текста, вступ. ст. и комм. // Благотворительность в истории России. Новые документы и исследования. СПб., 2008
 Лопухин В. Б. Записки бывшего директора Департамента Министерства иностранных дел. Подг. текста, вступ. ст. и комм. СПб., 2008
 Во главе Императорской Академии художеств… Граф И. И. Толстой и его корреспонденты. 1889—1898. М., 2009 (совм. с Р. Ш. Ганелиным, Б. Б. Дубенцовым, И. И. Крупской, С. Н. Патутиной и гр. Л. И. Толстой);
 На изломе эпох: вклад С. Ю. Витте в развитие российской государственности: Исследования и публикации. Т. II: С. Ю. Витте и его современники. Сборник документов / Сост., редактирование. послесловие, коммент. совм. с Б. В. Ананьичем, Р. Ш. Ганелиным, С. К. Лебедевым и И. В. Лукояновым. СПб.: Лики России, 2013;
 Покровский Н. Н. Последний в Мариинском дворце: Воспоминания министра иностранных дел / Сост., вступ. статья С. В. Куликова, подг. текста Д. Н. Шилова при участии С. В. Куликова, коммент. С. В. Куликова. М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 488 с: ил.
 П. Л. Барк. Воспоминания последнего министра финансов Российской империи. 1914—1917 // Подгот. С. В. Куликовым. М., 2017. Т. 1. 496 с.; Т. 2. 552 с.
 Моя революция. События 1917 года глазами русского офицера, художника, моряка, гимназистки, писателя, историка, сельской учительницы, служащего пароходства, революционера / Науч. редактор, автор вступительной статьи, комментариев, именного указателя. М.: Никея: Редакция «Встреча», 2017. — 600 с.
 Террористическая война против империи. Из архивов царского правительства / Сост. Д. Л. Зыкин, С. В. Куликов. М., 2018. (Сборник материалов и документов)

Примечания 

Авторы энциклопедий и словарей
Историки России
Выпускники Российского государственного педагогического университета
Сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН
Преподаватели Северо-Западного заочного технического университета